Osoby:
 James Broh – niemiecki polityk
 Jérémie Broh – włoski piłkarz

Zobacz też:
 Breau
 Bro
 Broch
 Broe